Costulostega är ett släkte av mossdjur. Costulostega ingår i familjen Chorizoporidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Costulostega